grup de tres entitats, conceptes, noms, etc., sempre que tinguin entre ells alguna relació que permeti de passar de l'un a l'altre, talment que cadascun suposi o inclogui els altres dos.

Filosofia/religió:
 Santíssima Trinitat (el Pare, el Fill i l'Esperit Sant) en el cristianisme
 Tríada de Tebes (Ammon-Ra, Mut i Khonsus), en la mitologia egípcia
 Tríada capitolina (Júpiter, Juno i Minerva), en la mitologia grecoromana
 Wódin, Wili, Wé, en la mitologia nòrdica
 Trimurti (Brahma, Vixnu i Xiva), en l'hinduisme
 Tríada hermètica (Déu, cosmos i l'home), en l'hermetisme
 Segons Plotí, el conjunt de les hipòstasis: l'U, el Noûs i l'Ànima del Món
 Segons Hegel, cadascuna de les sèries ternàries que desenvolupen unitàriament i harmònicament la dialèctica del pensament i de l'ésser
Art:
 Acord tríada, en música
 Tríada equidistant, en pintura
Medicina:
 Tríada catalítica
 Tríada de l'atleta femenina

Altres:
 Tríada (màfia xinesa)
 Títol d'un dels volums de la trilogia literària Memòries d'Idhun

Referències